Соревнования по боксу в весовой категории до 60 килограмм среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 5 по 9 августа. Приняли участие 12 спортсменок из 12 стран.

Призёры

Расписание

Соревнования 

Бокс на летних Олимпийских играх 2012